Ély peut faire référence à :

Patronyme 

Paul Ély, chef d'état-major des forces armées, puis de la Défense nationale de 1953 à 1961.
Alfred Ély-Monbet, sculpteur et ébéniste français.

Prénom 

Ely Halpérine-Kaminsky, écrivain et traducteur franco-russe.